Константи́н Константи́нович Рома́нов: Романов, Константин Константинович (1858—1915) — великий князь.
 Романов, Константин Константинович (1891—1918) — князь крови императорской, сын предыдущего.
 Романов, Константин Константинович (1882—1942) — русский советский архитектор-художник, реставратор, археолог.